Schami bzw. Schāmī (), auch Shami usw. bezeichnet:

 Bewohner der Levante beziehungsweise der Region asch-Scham (, „der Norden“)
 Dorf in Chuzestan, bekannt für seine Schami-Statue
 als Familienname folgende Personen:
 Mubarak Hassan Shami (* 1980), katarischer Langstreckenläufer
 Naser Al Shami (* 1982), syrischer Boxer
 Saadeh Al-Shami (* um 1970), libanesischer Wirtschaftswissenschaftler und Politiker
 Abu Anas asch-Schami (1969–2004), irakischer Terrorist
 Rafik Schami (* 1946), syrisch-deutscher Schriftsteller